Berdo  (in sloveno: Brdo) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, situata vicino alla valle del Vipacco vicino al paese di Dorimbergo.

Insediamenti di Nova Gorica